Эрнест Уильям Хорнунг (, известный также как Вилли Хорнунг) — английский писатель, создатель серии романов о Раффлсе — взломщике-любителе эпохи викторианской Англии.

Биография 
Хорнунг — третий сын Джона Питера Хорнунга (1821—1886), торговца углем и лесом, эмигрировавшем из Венгрии, и англичанки Харриет Армстронг (1824—1896) — родился 7 июня 1866 года в имении Кливленд Виллас в Мартоне неподалёку от Миддлсбро и учился в школе Аппингем (Uppingham School, Рутленд) в годы, когда ею руководил известный педагог своего времени Эдвард Тринг. Здесь он впервые проявил литературные способности и стал печататься в школьной газете.

Болезненный и слабый мальчик, из-за близорукости с раннего возраста носивший очки и страдавший врожденной астмой, Вилли (как звали его близкие) в 1884 году по состоянию здоровья вынужден был уехать на два года в Австралию. Здесь он преподавал, писал для Sidney Bulletin, а также работал на овцеводческих фермах. Несмотря на то, что пребывание Хорнунга здесь было недолгим, впечатления от поездки окрасили всю его дальнейшую литературную деятельность — начиная с комедии «A Bride from the Bush» (1899) и заканчивая «Old Offenders and a few Old Scores», книги, которая вышла после его смерти.

По возвращении из Англии Хорнунг занялся журналистской деятельностью. В сентябре 1893 года он женился на Констанции (Конни) Эйми Монике Дойл (1868–1924), сестре Артура Конан Дойла. Последний стал крестным отцом его сына, Артура Оскара Хорнунга, родившегося 24 марта 1895 года.

В Лондоне Хорнунг поселился в районе Марилебон. Здесь он познакомился и сдружился со многими другими будущими писателями, среди которых были Джером К. Джером, Джеймс Мэтью Барри, Хилэр Беллок, Джордж Гиссинг и Редьярд Киплинг.

Первая книга Хорнунга, комедия манер «A Bride from the Bush», вышла в 1890 году. Затем последовали «Under Two Skies» (1892), «Irralie’s Bushranger» (1896) и «Dead Men Tell No Tales». (1897).

Хорнунг был страстным любителем крикета и членом клуба The Marylebone Cricket Club, хотя по состоянию здоровья почти не участвовал в соревнованиях. Он вступил в Писательское общество (Society of Authors) и был членом Реформ-клуба, где, несмотря на замкнутость и застенчивость, пользовался любовью и уважением за доброту и чувство юмора.

Раффлс 
В 1898 году в журнале Cassell’s Magazine появился первый рассказ о Раффлсе, викторианском взломщике-любителе. Первые же рассказы этой серии принесли писателю общенациональную известность и были позже опубликованы под общим заголовком «The Amateur Cracksman» (1899). Из той же серии — сборники «The Black Mask» (1901), «A Thief in the Night» (1905) и роман «Mr. Justice Raffles» (1909). Кроме того, Хорнунг в соавторстве с Юджином Пресби написал пьесу «Raffles, The Amateur Cracksman» (1903).

Прототипом взломщика-любителя стал Джордж Ивз, криминолог из Кембриджа и талантливый игрок в крикет. Ивз был скрытым гомосексуалистом, и хотя Хорнунг о том не подозревал, он интуитивно изобразил довольно-таки близкие отношения между Раффлсом и его подручным, Банни Мендерсом.

Многие считали, что дуэт Раффлс–Банни — не более чем обратная карикатура на Шерлока Холмса и доктора Ватсона (сам Конан Дойл не одобрял этого пародийного начинания своего родственника, считая, что нельзя делать героем преступника). Но есть мнение, что таким образом автор изобразил отношения Оскара Уайльда и лорда Альфреда «Бози» Дугласа. Признавая влияние Конан Дойла, Хорнунг посвятил последнему «The Amateur Cracksman», надписав: «To ACD This Form of Flattery» («АКД: в качестве комплимента»).

Литературная критика высоко оценила рассказы о Раффлсе, отметив изобретательность сюжетов и отточенность стиля. Впоследствии начались споры об истинных причинах популярности этого персонажа. Многие отмечали, что помимо безупречных аристократических манер главного героя и его верности моральным принципам, немалую роль сыграло нарастающее общественное недовольство гнетущей атмосферой викторианской эпохи. Считается, что Раффлс — первый пример антигероя в современной литературе.

Рассказы о Раффлсе позже не раз адаптировались для театра и кино; в 1970-х годах по их мотивам был снят известный телесериал.

Последние годы 
После того как единственный сын Хорнунга Артур погиб 6 июля 1915 года, писатель отправился на фронт, где служил в подразделениях противовоздушной обороны. В эти дни он писал лишь стихи: они были опубликованы в 1917 году в сборниках «Wooden Crosses», «Bond And Free» и в 1919 году — в «The Young Guard». По возвращении домой он опубликовал «Notes of a Camp-Follower on the Western Front» (1919), подробное описание своих впечатлений.

Хорнунг скончался от осложнений после гриппа 22 марта 1921 года во французском городе Сен-Жан-де-Люз и был похоронен на центральном городском кладбище, неподалёку от могилы своего друга Джорджа Гиссинга.

Произведения 
 A Bride from the Bush. Smith, Elder, and Company, London, 1890.
 Under Two Skies. A. & C. Black, London, 1892.
 The Boss of Taroomba. Bliss, Sands, and Foster, London, 1894.
 The Unbidden Guest. Longmans, Green, and Company, London, 1894.
 The Rogue’s March. Cassell & Company, London, 1896.
 Irralie’s Bushranger. Neville Beatman Ltd., London, 1896.
 My Lord Duke. Scribner’s, New York, 1896.
 Young Blood. Cassell and Company, London, 1898.
 Some Persons Unknown. Cassell and Company, London, 1898.
 Dead Men Tell No Tales. Methuen and Company, London, 1899.
 The Amateur Cracksman. Methuen and Company, London, 1899.
 The Belle of Toorak. Grant Richards, London, 1900. (aka The Shadow of a Man)
 Peccavi. Grant Richards, London, 1900.
 The Black Mask. Grant Richards, London, 1901. (aka Raffles, Further Adventures of the Amateur Cracksman)
 The Shadow of the Rope. Chatto & Windus, London, 1902.
 At Large. Scribner’s, New York, 1902.
 A Thief in the Night. Chatto & Windus, London, 1905.
 Stingaree. Chatto & Windus, London, 1905.
 Mr. Justice Raffles. Smith, Elder, and Company, London, 1909.
 Fathers of Men. Smith, Elder, and Company, London, 1912. Collections of Short Fiction
 The Crime Doctor. Eveleigh Nash, London, 1914.
 Old Offenders and a Few Old Scores. John Murray, London, 1923.
 The Complete Short Stories of Raffles — The Amateur Cracksman. St. Martin’s Press, New York, 1984. ISBN 0-285-62640-X

Примечания

Литература 

 
 Haining, Peter. Предисловие к The Complete Short Stories of Raffles — The Amateur Cracksman,St. Martin’s Press, New York, 1984. ISBN 0-285-62640-X
 Orwell, George. Raffles and Miss Blandish. The Complete Short Stories of Raffles — The Amateur Cracksman, St. Martin’s Press, New York, 1984. ISBN 0-285-62640-X
 Rowland, Peter. Raffles and His Creator: The Life and Works of E. W. Hornung, Nekta Publications, London, 1999. ISBN 0-9533583-2-1

Писатели Великобритании
Английские писатели XIX века
Английские писатели XX века
Авторы детективной прозы